Walking in My Shoes – singolo dei Depeche Mode del 1993
 Walking in My Shoes – singolo dei Fever 333 del 2017